HKS kan avse:

 HKS – en offentlig politik och offentlig förvaltningsskola känd som Harvard Kennedy School, se John F. Kennedy School of Government
 HKS – en avdelning inom Konstfack, se Högre konstindustriella skolan
 HKS (färgsystem) – ett dekorfärgssystem
 HKS, Inc. –  en internationell arkitektbyrå
 HKS – IATA-kod för ett flygfält i Jackson, Mississippi, USA, se Hawkins Field (flygplats)
 HKS – ICAO-kod för en norsk helikopteroperatör, se CHC Helikopter Service
 HKS –  Kroatiens nationella kennelklubb, se Hrvatski kinološki savez